Albon – comune della Drôme (Francia)
 Albon-d'Ardèche – comune dell'Ardèche (Francia)
 Albon – famiglia nobile francese
 Contea d'Albon – antica contea francese
 Alexander Albon – pilota automobilistico thailandese